Alexandre le Grand (ou Athéna) est une peinture à l'huile sur toile (), réalisée en 1655 par le peintre néerlandais Rembrandt.

Il est conservé dans le Musée Calouste Gulbenkian de Lisbonne.

Attribution 
L'attribution est encore incertaine, en raison de l'absence de sources, et surtout pour la qualité de la peinture, qui pourrait être de la main d'un élève.

Le sujet peut être identifié aussi bien au conquérant grec Alexandre le Grand, qu'avec la déesse guerrière Athéna, par la présence d'attributs qui peuvent se référer aux deux à la fois.

En raison de la similitude avec lAlexandre le Grand de Glasgow, daté de 1655, il est estimé que l'exécution a été de la même époque.

Bibliographie 
 
 Roberta D'Adda, Rembrandt, Milan, Skira, 2006.

Liens externes 
 

Tableau de Rembrandt
Tableau des années 1650
Peinture d'histoire
Athéna ou Minerve dans la peinture
Grèce antique dans la peinture
Œuvre conservée au musée Calouste-Gulbenkian